Amerikai Egyesült Államok
Gay Hill (Fayette megye, Texas)
Gay Hill (Milam megye, Texas)
Gay Hill (Washington megye, Texas)